Desa Jatijajar kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Jatijajar (administrativ by i Indonesien, lat -7,68, long 109,44), Jawa Tengah, 
 Desa Jatijajar (administrativ by i Indonesien, lat -7,21, long 110,43), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar